Alexander Peya e Bruno Soares erano i due volte detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Bob e Mike Bryan, i quali hanno poi conquistato il titolo superando in finale Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin per 7–65, 3–6, [10–6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (secondo turno)

  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)
  Jamie Murray /  John Peers (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)

Wildcard 

  Philip Bester /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Lleyton Hewitt /  Nick Kyrgios (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2015
ATP World Tour 2015